Alejandro Sánchez es el nombre de varias personas:

 Alejandro Sánchez (1959), beisbolista dominicano;
 Alejandro Sánchez Camacho (1960), político mexicano;
 Alejandro Sánchez Gómez (1970), futbolista español;
 Alejandro Sánchez García (1975), político español - exalcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz);
 Alejandro Miguel Sánchez (1986), futbolista argentino;
 Alejandro Sánchez Pérez (1961), biólogo y político ecologista español, director ejecutivo de SEO/Birdlife hasta 2010;
 Alejandro Sanz (1968), cantante español, cuyo nombre real es Alejandro Sánchez Pizarro;
 Alejandro Sánchez (1980), político uruguayo;